Села:
 Хоминці — Сумська область, Роменський район
 Хоминці — Хмельницька область, Хмельницький район